Furtuna este unfenomen atmosferic și meteorologic. Se mai poate referi la:

 Furtuna, o piesă de teatru scrisă pe la 1610-1611 de William Shakespeare
 Furtuna, un film românesc din 1960 regizat de regizat de Andrei Blaier și Sinișa Ivetici

Vezi și 
 Furtuna din adâncuri
 Furtună pe Bosfor
 Furtună pe Windhaven
 Furtună, fenomen natural

Legături externe